Келюс () — французская фамилия. Известные носители:

 Келюс, Анн Клод Филипп де Леви (1692—1765) — французский археолог, искусствовед, прозаик из дворянского рода Леви.
 Келюс, Жак де Леви (1554—1578) — один из миньонов короля Генриха III де Валуа, участник Шестерной дуэли.
 Келюс, Маргарита де Мюрсе (1673—1729) — мать графа Кейлюса, племянница госпожи Ментенон.

География 
 Келюс — муниципалитет в департаменте Тарн и Гаронна, Франция.